Bulk henviser til forskellige artikler:

Godstransport 
Bulkgods – er gods som transporteres upakket (kul, korn, malm etc.)
Bulkterminal – et område, der bruges til opbevaring og omlastning af bulkgods.
Bulk carrier – et fartøj til transport af bulkgods

Personer 
Mike Waters – engelsk fribryder som opererer under navnet Bulk